

Patronyme 
 Thomas Vinçotte (1850-1925) est un sculpteur belge.

Toponyme 
 Rue Thomas Vinçotte à Schaerbeek, Bruxelles.

Autres 
 Vinçotte est un organisme de certification et d'inspection en Belgique ;
 Association Vinçotte-Nucléaire s'occupe du contrôle sur le terrain des centrales nucléaires belges de Doel et Tihange.